Kölen  kan avse:

Kölen (stjärnbild) – en stjärnbild på södra stjärnhimlen
Kölen – den långa fjällrygg som på vissa breddgrader utgör gräns mellan Sverige och Norge, se Skanderna